Прове:

 Прове — бог в балтийско-славянской мифологии.
 Прове, Иван Карлович (1833—1901) — русский промышленный деятель и благотворитель.

См. также 
 Прово (значения)
 Провен (значения)